Göring, también escrito Goering, es un apellido alemán que puede corresponder a:

 Hermann Wilhelm Göring: político y militar alemán, líder del Partido Nazi
Albert Günther Göring: empresario alemán, hermano de Hermann
Heinrich Ernst Göring: gobernador colonial alemán, padre de Hermann
Edda Göring: hija de de Hermann
 Philip Friedrich Wilhelm Goering: botánico alemán